Miocora är ett släkte av trollsländor. Miocora ingår i familjen Polythoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Miocora